ДПС може да се отнася за:
 Движение за права и свободи – българска политическа партия
 Пътно-патрулна служба (Дорожно-патрульная служба) – служба за контрол на автомобилния транспорт на Русия
 Демократическа партия на социалистите в Черна гора – политическа партия

Абревиатури